Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2022 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 22 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

En mars 2022, les quatre tournois du Grand Chelem ont annoncé l'adoption d'une nouvelle règle commune en cas d'égalité à 6-6 dans le dernier set : un tie-break à 10 points est disputé entre les joueurs, l'objectif étant de . Le tournoi de Roland-Garros demeurait jusqu'alors le seul Majeur à conserver la règle des deux jeux d'écart dans la manche décisive.

Forfaits 
On note les forfaits des Allemands Dominik Köpfer et Jan-Lennard Struff, de l'Australien Nick Kyrgios, du Britannique Andy Murray, du Chilien Alejandro Tabilo, de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, des Français Jérémy Chardy et Gaël Monfils, de l'Italien Matteo Berrettini, du Japonais Kei Nishikori et du Suisse Roger Federer. 

Ils sont respectivement remplacés par Taro Daniel, Pedro Cachín, Quentin Halys, Steve Johnson, Alessandro Giannessi, Franco Agamenone, Pablo Cuevas, Juan Ignacio Londero, Jaume Munar, Attila Balázs et Peter Gojowczyk.

Pendant le tournoi 
À la suite du forfait du  français et  mondial Gaël Monfils, aucun joueur français n'est tête de série, une première en Grand Chelem depuis l'US Open 1999.

En s'inclinant au premier tour des qualifications, Feliciano López met fin à sa série record de  consécutives dans un tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem, commencée vingt ans plus tôt, à Roland-Garros en 2002.

Il s'agit du dernier tournoi dans sa carrière professionnelle du Français Jo-Wilfried Tsonga, qui prend sa retraite à l'issue de cette édition 2022. Il est éliminé au premier tour par le  mondial Casper Ruud au terme d'un match à la fin duquel il se blesse à l'épaule. Une cérémonie est organisée à la fin de la rencontre pour célébrer l'ensemble de sa carrière en présence, sur le court, de sa famille, de ses anciens et actuels entraîneurs ainsi que certains joueurs dont Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon.

Ce Roland-Garros est également le dernier disputé par Gilles Simon, qui a fait savoir qu'il se retirerait du circuit à la fin de l'année 2022. Alors qu'il n'a remporté qu'un seul match sur le circuit principal depuis le début de la saison, il bat pour son entrée en lice le  mondial Pablo Carreño Busta en cinq sets, au terme d'un match de , qui s'est terminé à  du matin. Il signe ainsi son premier succès face à un joueur du top 20 depuis 2018. À  et , il devient le joueur français le plus âgé à remporter un match sur l'ocre de la Porte d'Auteuil et le  plus âgé tous tournois du Grand Chelem confondus après Stéphane Robert à Wimbledon en 2018 (alors âgé de  et ). Il remporte ensuite le  match de sa carrière en éliminant au deuxième tour l'Américain Steve Johnson, devenant le troisième Français à réaliser cette performance après Richard Gasquet et Gaël Monfils. Il dispute finalement son dernier match à Roland-Garros au troisième tour face à Marin Čilić, qui le bat en trois sets. À la fin du match, une cérémonie est organisée au cours de laquelle il reçoit un trophée qui rend hommage à l'ensemble de sa carrière.

En dominant en trois sets Corentin Moutet au deuxième tour, Rafael Nadal remporte le  match de sa carrière en Grand Chelem, le  Porte d'Auteuil. Seuls Roger Federer et Novak Djokovic ont franchi la barre des 300 victoires en Majeurs.

Alors qu'il s'agit de sa première participation à Roland-Garros, Holger Rune, âgé de 19 ans et classé à la  place mondiale, devient le premier joueur danois depuis 1967 à se qualifier pour les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem, après sa victoire sur le  mondial et finaliste sortant Stéfanos Tsitsipás. Le Norvégien Casper Ruud se qualifie également pour les quarts de finale et devient le premier joueur norvégien à atteindre ce stade dans un tournoi Majeur.

Le Croate Marin Čilić se qualifie pour la première fois de sa carrière en demi-finale à Roland-Garros et devient ainsi le seul joueur en activité, avec le Big Four, à avoir atteint le dernier carré des quatre tournois du Grand Chelem.

Lors de sa demi-finale contre Rafael Nadal, Alexander Zverev se blesse grièvement à la cheville et se retrouve contraint d'abandonner, alors qu'il tentait de recoller à un set partout.

À 36 ans, Rafael Nadal devient le joueur le plus âgé à disputer une finale à Roland-Garros. Dans l'ère Open, les autres records sont détenus par Ken Rosewall à l'Open d'Australie (37 ans), Wimbledon (39 ans et 8 mois) et l'US Open (39 ans et 10 mois).

Lauréat 
L'Espagnol Rafael Nadal remporte le tournoi pour la  fois de sa carrière en dominant en finale Casper Ruud. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem. Il améliore ainsi le record qu'il a lui-même établi six mois plus tôt à l'Open d'Australie lors duquel il a dépassé Roger Federer et Novak Djokovic en glanant un  sacre en Majeur.

Primes et points 

Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 25 points ATP sur leur résultat final.

Parcours 

La colonne des points à défendre indique soit les points du joueur provenant des tournois organisés pendant la semaine du 24 mai 2021 (Belgrade 2 et Parme), soit son 19e meilleur résultat (entre parenthèses). Les points des Internationaux de France de tennis 2020 et 2021 ne seront pas comptabilisés avant le 13 juin 2022, soit une semaine après la fin de cette édition 2022. Ils ne figurent donc pas dans ce tableau.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2022
Tennis en France en 2022
France Simple messieurs
Tennis en mai 2022
Tennis en juin 2022